Проспе́кт Пу́шкина — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь А. С. Пушкина.

Россия 
 Проспект Пушкина — улица в Сочи.

Белоруссия 
 Проспект Пушкина — улица в Минске.

Украина 
 Проспект Пушкина — проспект в Днепре.

См. также 
 Бульвар Пушкина
 Улица Пушкина